Натуральне число 1113
 1113 рік до нашої ери
 1113 рік нашої ери